Termin MRM2 ima više značenja.
 Poisk (ISS modul), doking modul
 21S rRNK (uridin2791-2'-O)-metiltransferaza, enzim